Ракитинский:

 Ракитинский (посёлок) — посёлок в Ульяновском районе Калужской области России
 Ракитинский (заказник) — региональный ботанический заказник в Ленинградской области России